
Lista över matchresultat i grundserien av Elitserien 2010/2011. Ligan inleddes den 15 september 2010 och avslutades 5 mars 2011.

Matcher

Referenser

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
Ishockeysäsongen 2010/2011
2010/2011